Wolfring ist 

 der Name einer Gemarkung im bayrischen Landkreis Schwandorf, siehe Gemeinde Fensterbach, siehe Wolfring (Fensterbach)
 Wolfring (Gemeinde Erlauf), Ortsteil der Gemeinde Erlauf in Niederösterreich

Wolfring ist der Familienname folgender Personen:
 Lydia von Wolfring (* 1867), Kinderschutzaktivistin in Wien
 Wolfgang Wolfring (1925–2001), österreichischer Altphilologe